Сезон 2020/2021 стал для Интера 105-м в Чемпионате Италии. Команда провела не лучший сезон в еврокубках, не сумев выйти из группы впервые с сезона 2016/17 (тогда команду возглавлял Стефано Пиоли). Однако ими была прервана гегемония Ювентуса в чемпионате. Команда за четыре тура до конца сезона, впервые за 11 лет стала чемпионом Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№3 навечно закреплен за Джачинто Факкетти

№4 навечно закреплен за Хавьером Дзанетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:55.500.000

Зима 

Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:8.000.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:55.500.000

Общая прибыль:8.000.000

Разница:46.500.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

2020
Интернационале
Интернационале